Серцевидка (Cardium) — рід двостулкових молюсків родини серцевидкових (Cardiidae). Типовий рід родини.

Види 
Містить такі види:

 Cardium assimile (Reeve, 1844)
 Cardium auricula Forskal, 1775
 Cardium australe Sowerby, 1840
 Cardium ciliare Linnaeus, 1758
 Cardium coronatum Spengler, 1799
 Cardium costatum Linnaeus, 1758
 Cardium dupuchense Reeve, 1845
 Cardium echinatum Linnaeus, 1758
 Cardium elongatum Bruguiere
 Cardium exiguum Gmelin, 1791
 Cardium fimbriatum Wood, 1815
 Cardium flavum Linnaeus, 1758
 Cardium fragum Linnaeus, 1758
 Cardium impolitum Sowerby, 1833
 Cardium indicum Lamarck, 1818
 Cardium lima Reeve, 1845
 Cardium lyratum Sowerby, 1841
 Cardium maxicostatum Ter Poorten, 2007
 Cardium multispinosum Sowerby, 1838
 Cardium obovalis Sowerby in Broderip & Sowerby, 1833
 Cardium orbita Reeve, 1845
 Cardium oxygonum Sowerby, 1834
 Cardium papillosum Poli, 1791
 Cardium parvum Philippi, 1844
 Cardium pavcicostatum
 Cardium pseudolima Lamarck
 Cardium quadragenarium Conrad, 1837
 Cardium retusum Linnaeus, 1767
 Cardium ringens Gmelin
 Cardium rubricundum Reeve
 Cardium tenuicostatum Lamarck, 1819
 Cardium unicolor Sowerby, 1834

Джерела

Посилання 
 
 Schneider, J.A., 2002. Phylogeny of cardiid bivalves (cockles and giant clams): revision of the Cardiinae and the importance of fossils in explaining disjunct biogeographical distributions. Zoological Journal of the Linnean Society, 136 (3), 321-369. Résumé

Серцевидкові
Роди молюсків